« Parti populaire socialiste » peut faire référence à différentes organisations politiques dans le monde :
Brésil : Parti populaire socialiste, fondé en 1992 ;
Danemark : Parti populaire socialiste, fondé en 1959.

Voir aussi